Annie, musical
 Annie, 1982-es amerikai film
 Annie, 1999-es amerikai film
 Annie, 2014-es amerikai film
 Annie, 1976-os brit-olasz film
 Annie, norvég énekesnő